Чипа́та () — город в Замбии, административный центр Восточной провинции страны.

История 
Ранее носил название Форт Джеймсон. С 1899 по 1911 год Чипата была столицей протектората Северо-Восточная Родезия.

География 
Город расположен в 8 километрах от границы с Малави, на дороге, соединяющей Лилонгве (130 км) и Лусаку (550 км). Абсолютная высота — 1212 метров над уровнем моря.

Климат

Экономика и транспорт 

Город является важным центром торговли региона. Имеется железнодорожное сообщение и аэропорт. В городе есть англиканская церковь Апостола Павла и мечеть. Чипата — популярный отправной пункт для путешествия к национальному парку Южная Луангва.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 122 148 человек. Наиболее распространённые языки населения — ньянджа и английский. В Чипате проживает большое количество индийцев.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Каманга, Рубен (1929—1996) — политический и государственный деятель, 1-й вице-президент Замбии (1964-1967).

Примечания 

Города Замбии